Merlini ima više značenja:
 Merlini, Asti
 Merlini, Pesaro-Urbino